Une nation constitutive est une entité administrative rencontrée :
 aux Pays-Bas ;
 au Royaume-Uni.

Voir aussi 
 Pays constitutif
 Pays d'outre-mer